Die Niederlande, dessen NOK, das NOC*NSF 1993 aus der Fusion des Niederländischen Olympischen Komitees und der Niederländischen Sportföderation hervorging, nimmt seit 1900 an Olympischen Sommerspielen teil. Seit 1928 werden auch Sportler zu Winterspielen entsandt. 1956 boykottierten die Niederlande wegen des Einmarsches der Sowjetunion in Ungarn die Teilnahme an den Spielen in Melbourne, nahmen aber an den Reiterspielen in Stockholm teil.

Geschichte 
Die Niederlande waren mit Amsterdam 1928 bereits einmal Austragungsort für Olympische Sommerspiele.

Insgesamt traten 2791 Athleten, unter ihnen 772 Frauen, an. (Stand: 2014) Sportler aus den Niederlanden konnten bislang 395 Medaillen gewinnen. Den ersten Olympiasieg feierte der Radsportler Maurice Peeters bei den Olympischen Sommerspielen 1920.

Jüngstes Mitglied einer Mannschaft aus den Niederlanden war 1976 die Turnerin Monique Bolleboom, die im Alter von 13 Jahren an den Start ging. Der Reiter Alexis Pantchoulidzew war 1956 im Alter von 67 Jahren der älteste Teilnehmer in der niederländischen Olympiageschichte.

Übersicht der Teilnehmer

Sommerspiele

Winterspiele

Medaillengewinner 
→ Siehe: Liste der olympischen Medaillengewinner aus den Niederlanden

Weblinks 

 
 

Niederlande